Argent-sur-Sauldre — comuna francesa do departamento de Cher
 Argent Soma — série anime
 Argent (banda) — banda britânica de rock progressivo

Cinema 
 L'Argent
 L'argent de poche

Ver também 
Argento (heráldica) — classificação heráldica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema